Flachsmann ist der Familienname folgender Personen:

 Isabelle Flachsmann (* 1973), Schweizer Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin
 Jean-Paul Flachsmann (1936–2001), Schweizer Politiker (SVP)

Siehe auch:
 Flaxman